El nombre Morwen se puede referir a cuatro personajes ficticios diferentes relacionados con la obra de J. R. R. Tolkien:

 Morwen, la esposa de Húrin y madre de Túrin y Nienor en El Silmarillion y Los hijos de Húrin;
 Morwen de Lossarnach, una mujer gondoriana que se casó con Thengel de Rohan, madre del rey Théoden de El Señor de los Anillos;
 Morwen, una mujer gondoriana, hija del senescal Belecthor I y abuela de Egalmoth, a través de la que se continuó la línea de sangre de los senescales regentes; o
 Morwen, una mujer de Rohan interpretada por Robyn Malcolm en la película El Señor de los Anillos: las dos torres. No es un personaje original de Tolkien, fue incorporado por los guionistas de la película.